Журавлёва Светлана Евгеньевна (род. 7 апреля 1960 года, Горький) — советская спортсменка-парашютистка. Член сборной команды СССР по парашютному спорту (1984—1991). Кандидат биологических наук (1999). Мастер спорта СССР по парашютному спорту международного класса (1989). Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан (1997).

Биография 
Светлана Евгеньевна Журавлёва родилась 7 апреля 1960 года в городе Горький в семье видного учёного-химика Е. Ф. Журавлёва.

В 1984 году окончила биологический факультет Башкирского государственного университета.

Светлана Журавлёва с детства увлекалась спортом. Воспитанница авиационно- спортивного клуба ДОСААФ России, авиационно- технического спортивного клуба (тренер А. К. Котенков). Добилась выдающихся результатов по парашютному спорту. Член сборной команды СССР по парашютному спорту (1984—1991).

В 1999 году защитила диссертацию на соискание научной степени кандидата биологических наук по теме : «Синтаксономическое обоснование выбора охраняемых растительных сообществ: На примере некоторых сообществ Республики Башкортостан».
Работает на факультете молекулярной и биологической физики Московского физико- технического института, доцент кафедры биохимической физики.

Достижения в парашютном спорте 
 Абсолютная чемпионка РСФСР в отдельных упражнениях (1991);
 Семикратная чемпионка СССР (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991);
 Двукратная чемпионка спартакиады народов СССР (1991);
 Чемпион РСФСР (1988—1991);
 Призёр чемпионата СССР (1987);
 Серебряный призёр спартакиады народов РСФСР (1990);
 Абсолютный победитель международных соревнований на приз журнала «Крылья Родины» (1988);
 Победитель международных соревнований в Болгарии (София, 1988);
 Рекордсменка мира в групповом прыжке на точность приземления с высоты 1000 м (1988).

Почётные звания 
 Мастер спорта СССР международного класса по парашютному спорту (1989)
 Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан(1997).

Ссылки 
 [ http://vechufa.ru/day/5474-7-aprelya.html ]

Примечания 

Спортсмены Башкортостана
Кандидаты биологических наук
Парашютисты СССР
Мастера спорта СССР международного класса